Бермудские щупальца () — американский телефильм 2014 года компании The Asylum, заказанный телеканалом Syfy Universal. В главной роли снималась актриса Линда Хамилтон (Терминатор 1-2) и певица Mýa, режиссёр — Ник Лион.

Сюжет 
Над Бермудским треугольником терпит крушение президентский самолёт. На его спасение послан американский флот во главе с адмиралом Хансен (Линда Хэмилтон). Однако, американцам противостоит гигантский морской монстр инопланетного происхождения. Группа военных, среди которых и главный герой, молодой офицер Оливер (Тревор Донован), решают уничтожить монстра: в бой идут корабли и многочисленные истребители.

В ролях

Критика 
Фильм получил крайне негативные отзывы.

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы об инопланетянах
Фильмы телеканала Syfy
Фильмы о монстрах
Фильмы США 2014 года
Фантастические фильмы 2014 года